

Localidades

Goose Creek (Carolina do Sul)
Goose Creek (Kentucky)

Desambiguações de topônimos